Beiordnung steht für:
 Beiordnung (Recht)
 Parataxe in der Grammatik (griech. παράταξις parátaxis „Beiordnung, Nebenordnung, Koordination“)

Siehe auch
 Beigeordneter